FK Atmosfera er en litauisk fodboldklub fra Mažeikiai.

Holdets farver er rød, hvid og sort. Klubben har hjemmebane på Mažeikių central stadion (kapacitet 3.000).

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Rød, hvid og sort

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Julius Mockus (2019)
  Evaldas Rzazulis (2020−2022)
  Marius Šluta (siden oktober 2022)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fkatmosfera.eu 
 Facebook 
 Officiell Hemsida 1lyga.lt

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2012